Хофланд (, ) — английская и нидерландская фамилия. Известные носители:
 Хофланд, Кевин (род. 1979) — нидерландский футболист, защитник.
 Хофланд, Морено (род. 1991) —  нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Хофланд, Томас Кристофер (1777—1843) — британский художник и учитель.
 Барбара Хофланд (1770-1844) - британская писательница, супругу предыдущего.